«Отважные» () — американский клерикальный фильм-драма 2011 года. Режиссёр — Алекс Кендрик, производство . Съёмки начались в Олбани, штат Джорджия в июне 2010 года.

Режиссёр фильма Алекс Кендрик выступил также соавтором сценария со своим братом Стефеном Кендриком. В фильме снялись Алекс Кендрик, Кевин Даунс и Бен Дэвис. Около половины съёмочной группы были волонтёрами из церкви .

Сюжет 
Четыре полицейских Адам Митчелл, Шейн Фуллер, Натан Хейс и Дэвид Томсон, привыкшие каждый день рисковать своей жизнью, сталкиваются с новым испытанием — им предстоит стать отцами.

В ролях

Награды и номинации 
Независимый христианский кинофестиваль в Сан-Антонио 2012
 Победа — Лучший участник фестиваля
 Победа — Лучший художественный фильм

2012 Epiphany Prize Epiphany Prize
 Победа — Самый вдохновляющий фильм

2012 Grace Award
 Победа — Самое вдохновляющее исполнение в кино, Алекс Кендрик
 Номинация — Самое вдохновляющее исполнение в кино, Роберт Амайа

См. также 
 Фильмы об Иисусе Христе

Примечание

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы США
Фильмы о протестантизме
Фильмы Алекса Кендрика